Великий Враг — название населённых пунктов в Нижегородской области России:
 Великий Враг — село в Кстовском районе.
 Великий Враг — село в Шатковском районе.

Другое 
 Великий Враг — другое названия Мелькора, вала из Средиземья.